Скосогоровка (), село, 
Сухининский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320888115. Население по переписи 2001 г. составляет 74 (33/41 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Скосогоровка находится на обоих берегах реки Сухой Мерчик.
В 2-х км расположено село Сухины.
Раньше к селу примыкали сёла Замниусы и Хорунжее, но в 1997 г. их присоединили к Скосогоровке.

История 
 1779 — дата основания.
 При СССР в селе был организован и работал колхоз «Дружба», центральная усадьба которого находилась в Сухинах, а молочно-товарные ферма - в селе Скосогоровка.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Скосогоровский фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины